Sis steht für:

 früherer Name der Stadt Kozan, siehe Kozan (Adana)
 Michael Sis (* 1960), US-amerikanischer Bischof

SIS steht als Abkürzung für:
 Safety instrumented system, siehe Sicherheitsanforderungsstufe
 Sawod imeni Stalina (Stalinwerk), ein sowjetischer Autohersteller, siehe Sawod imeni Lichatschowa
 Schengener Informationssystem, behördliches Fahndungs- und Informationssystem
 Secret Intelligence Service, der britische Auslands-Geheimdienst (MI6)
 Senior Intelligence Service, eine Führungsabteilung der CIA
 sequential importance sampling, siehe Sequenzielle Monte-Carlo-Methode
 Serviço de Informações de Segurança, portugiesischer Geheimdienst
 Service-, Informations- und Sicherheitsleitstelle der Berliner Verkehrsbetriebe
 Serviciul de Informații și Securitate, moldauischer Geheimdienst
 Shared Information Space in der Informatik
 Shimano Index System, 1989 eingeführte Gangschaltung bei Fahrrädern mit Indexstift
 Siemens IT Solutions and Services, ein ehemaliges IT-Dienstleistungsunternehmen, siehe Atos IT Solutions and Services
 Signal Intelligence Service, US-amerikanische Militärabteilung im Zweiten Weltkrieg
 Inlandsgeheimdienst Tschechiens (engl. Security Information Service)
 Sigurnosno-informativna služba, der militärische Nachrichtendienst der Kroatischen Republik Herceg-Bosna
 Single Image Stereogram, siehe Stereoskopie#SIS
 Single Instance Storage, eine Methode zur Datenreduzierung bei Backups
 SIS-Modell, ein Model zur Beschreibung der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten
 die zentrale Wertpapieraufbewahrung in der Schweiz durch die SIX SIS AG (vormals SIS SegaInterSettle AG), siehe Wertpapieraufbewahrung in der Schweiz
 Slovenská informačná služba, slowakischer Geheimdienst
 Special Intelligence Service, die ehemalige Auslandsgeheimdienstabteilung im amerikanischen FBI
 State Intelligence Services, der gambische Geheimdienst (ab 2017)
 Steuer-Informations-Service des SIS Verlags
 Strukturierte Informationssammlung, ein Pflegeprozess zum Erkennen von Bedürfnissen und daraus resultierenden Handlungsmöglichkeiten von Menschen in der ambulanten und stationären Pflege 
 Supraleiter-Isolator-Supraleiter, Mischertechnik für hohe Frequenzen (> 120 GHz), siehe Josephson-Effekt
 Swedish Institute for Standards, ehemals Standardiseringskommissionen i Sverige
 die Dateiendung von ausführbaren Archiven für die Symbian-Plattform
 die Dateiendung für das auf große Datenmengen spezialisierte Single Image Stack-Grafikformat

SiS bzw. SIS steht für:
 Schlank im Schlaf, siehe Insulin-Trennkost
 Seychelles International Safari Air, ICAO-Code der ehemaligen Fluggesellschaft
 Silicon Integrated Systems, taiwanischer Chiphersteller
 Sound in Sync (S-i-S), die Übertragung von Tonsignal zwischen zwei Bildzeilen

Siehe auch:
 Sís
 SSIS
 Sieß

Abkürzung